Battaglia di Calliano – scontro del 1487 tra la repubblica di Venezia e la contea del Tirolo
Battaglia di Calliano – scontro del 1796 nell'ambito della campagna d'Italia napoleonica